George Jessel (1824-1883), juge et homme politique britannique
 George Jessel (1898-1981), comédien, compositeur, écrivain et producteur américain
 The George Jessel Show, émission de variétés américaine diffusée de septembre 1953 à avril 1954, et animée par ce comédien
  (1920-), ambassadeur et homme politique français
 Leon Jessel (1871-1942), compositeur allemand

Patronyme allemand
Patronyme juif